Cardinal – forma apocopata di cardinale
 Brian Cardinal – cestista statunitense
 Tantoo Cardinal – attrice canadese
 Cardinal – montagna del Trentino-Alto Adige
 Cardinal – birrificio svizzero
 Classe Cardinal – progetto di classe di navi militari
 Cardinal – serie televisiva canadese

Pagine correlate 
  Cardinale (disambigua)
  Cardinali